Helmholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Helmholtz (1834–1899), Berliner Salonnière der Kaiserzeit und zweite Ehefrau von Hermann von Helmholtz
 Hermann von Helmholtz (1821–1894), deutscher Physiologe und Physiker
 Otto Helmholtz (1834–1919), deutscher Ingenieur und Direktor mehrerer Hüttenwerke
 Richard von Helmholtz (1852–1934), deutscher Ingenieur und Konstrukteur von Dampflokomotiven

Nach Hermann von Helmholtz sind benannt:

 Helmholtz (Einheit), international nicht anerkannte Einheit für das Elektrische Doppelschichtmoment
 Helmholtz-Spule, eine besondere Magnetspulenanordnung
 Helmholtz-Gleichung, eine Variante der Poisson-Gleichung
 Helmholtz-Theorem, (auch Helmholtz-Zerlegung)
 Helmholtz-Resonator, ein akustischer Resonator
 Helmholtz-Zahl in der Akustik
 Helmholtz-Energie, siehe Freie Energie
 Gibbs-Helmholtz-Gleichung
 Kelvin-Helmholtz-Mechanismus
 Kelvin-Helmholtz-Instabilität
 Helmholtz-Lagrangesche Invariante
 Helmholtzschicht
 Helmholtz-Doppelschicht, siehe Elektrochemische Doppelschicht

Astronomische Objekte:
 Helmholtz (Marskrater)
 Helmholtz (Mondkrater)
 (11573) Helmholtz, ein Hauptgürtelasteroid

Einrichtungen:
 Helmholtz-Fonds, Verein zur Förderung der Metrologie
 Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
 Helmholtz-Gymnasium
 Helmholtz Juniors, Doktorandenvereinigung

Auszeichnungen:
 Helmholtz-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
 Helmholtz-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Akustik
 Helmholtz-Preis des Helmholtz-Fonds und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft

Nach Richard von Helmholtz ist benannt:
 Krauss-Helmholtz-Lenkgestell

Siehe auch:
 Helmholz